Безіменна — річка в Україні, у Володимирському районі Волинської області. Права притока Західного Бугу, (басейн Вісли).

Опис 
Довжина річки — приблизно 10,81 км; найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,74 км; коефіцієнт звивистості річки — 1,24. Річка формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на східній околиці села Заболотці. Тече переважно на північний захід через село Литовеж і впадає у річку Західний Буг, ліву притоку Нарви.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Біличі, Благодатне.

Цікавинка 
 У селі Литовеж річку перетинає автошлях .
 Річка протікає заболоченою місциною.

Примітки 

Малі річки України
Річки Волинської області
Річки Іваничівського району
Статті про річки Волинської області без зображення в картці
Річки України без назви